Fopspeen
Preoccupatie
Fiep Westendorp, Nederlands tekenares